Luis Álvarez (ur. 13 kwietnia 1991) – meksykański łucznik, brązowy medalista olimpijski z Tokio 2020, brązowy medalista mistrzostw panamerykańskich.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Łucznicy
Meksykańscy sportowcy
Meksykańscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2015
Urodzeni w 1991